Henri de Villars peut faire référence à :

 maison de Thoire-Villars (Bugey)
 Henri de Villars (), seigneur, successivement abbé, chanoine-comte de Lyon (v. 1270), prévôt et archevêque de Lyon (1295-1301), sous le nom d'Henri .
 Henri de Villars (), successivement chanoine-comte de Lyon, évêque de Viviers et de Valence et archevêque de Lyon (1342-1354 ), sous le nom d'Henri II.

 maison de Villars (Lyonnais/Forez)
 Henri de Villars (v. 1621-1693), archevêque de Vienne, agent général du clergé de France.
 Henri-Félix de Villars (1655-1691), abbé, agent général du clergé de France.